El Costa Mediterránea es un crucero de la clase Spirit operado por CSSC Carnival Cruise Shipping. Fue construido en Kvaerner Masa-Yards Helsinki New Shipyard, Finlandia, a un costo de más 400 millones de euros. Al igual que su buque gemelo Costa Atlantica, su diseño se derivó de los barcos de la clase Spirit de Carnival Cruise Line, Carnival Spirit, Carnival Pride, Carnival Legend y Carnival Miracle. El 16 de junio de 2003 partió en su viaje inaugural de Génova (Italia) a España y a Portugal.

Estuvo en servicio con Costa Cruceros hasta el año 2021 cuando fue transferido a CSSC Carnival Cruise Shipping (conocida como Adora Cruises).

Referencias

Enlaces externos 
 Fotos & video del Costa Mediterránea en Yalta, Ucrania
 Video del Costa Mediterránea
 Miramar Ship Index - Costa Mediterránea

Barcos de Costa Cruceros
Cruceros (buque de pasajeros)
Barcos de 2009